Le mot portier a plusieurs acceptations.

Nom commun 

 Jusqu'en 1972, l'office de portier constituait le premier degré des ordres mineurs de l'église catholique ;
 Au Québec, portier est le nom utilisé pour désigner un videur ;
 Sous l'Ancien Régime le portier, ou portier de la garde du roi, était un garde de la maison militaire du roi de France chargé de la protection du roi.
 Aux États-Unis, le sergent d'arme du sénat des États-Unis s'appelait à l'origine Portier du Sénat.

Patronymes

Le nom de Portier est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 André Portier (1702-1770), architecte français ;
 Adrien Portier (1988-), joueur de football français ;
 Alexandre Portier (1990-), homme politique français ;
 Anthony Portier (1982-), footballeur belge ;
 Claude-Joseph Portier (1841-1910), photographe français ;
 Henri Portier (1921-2009), homme politique français ;
 Michel Portier (1795-1859), évêque américain d'origine française ;
 Nicolas Portier (1982-), joueur de rugby à XV et à sept français ;
 Paul Portier (1866-1962), zoologiste et biologiste marin français ;
 Philippe Portier (1955-), chercheur français spécialiste des religions et de la laïcité ;
 Thierry Le Portier, dresseur français.

Cinéma 
 Portier de nuit, film italien de Liliana Cavani (1974).

Voir aussi 
 Le Portier, quartier de la principauté de Monaco.

Homonymie de patronyme